Convento de Santo Domingo o monasterio de Santo Domingo, puede referirse a:

Lugares

Argentina 
 Convento de Santo Domingo (Buenos Aires)
 Convento de Santo Domingo (Santa Fe)

Colombia 
 Convento de Santo Domingo (Tunja)
 Convento de Santo Domingo (Cartagena), Cartagena de Indias.
 Convento de Santo Domingo (Bogotá)

Ecuador 
 Convento de Santo Domingo (Quito)

España 
 Antiguo convento de Santo Domingo de La Guardia de Jaén
 Convento de Santo Domingo (Balaguer)
 Convento de Santo Domingo (El Puerto de Santa María)
 Convento de Santo Domingo (Estella)
 Convento de Santo Domingo (Gerona)
 Convento de Santo Domingo (Ocaña)
 Convento de Santo Domingo (Orihuela)
 Convento de Santo Domingo (Ortigueira)
 Convento de Santo Domingo (Piedrahíta)
 Convento de Santo Domingo (Plasencia)
 Convento de Santo Domingo (Talavera de la Reina)
 Convento de Santo Domingo (Tuy)
 Convento de Santo Domingo (Valencia)
 Convento de Santo Domingo (Vitoria)
 Convento de Santo Domingo (Zaragoza)
 Convento de Santo Domingo (Játiva)
 Convento de Santo Domingo el Real (Madrid, desaparecido)
 Iglesia y Convento de Santo Domingo (Cáceres)
 Monasterio de Santo Domingo de Peralada
 Monasterio de Santo Domingo el Real (Toledo)
 Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega
 Real Convento de Santo Domingo (Jaén)

No denominados por Santo Domingo de Guzmán 
 Monasterio de Santo Domingo de Silos, provincia de Burgos.
 Monasterio de Santo Domingo de Silos (el Antiguo) o Santo Domingo el Antiguo (Toledo).

Guatemala 
 Convento de Santo Domingo (Antigua Guatemala), en ruinas desde 1773.

México 
 Convento de Santo Domingo (México), Ciudad de México.
 Templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán (Oxolotán), Oxolotán, Tabasco.

Panamá 
 Convento de Santo Domingo (Panamá)
 Convento de Santo Domingo (Panamá Viejo)

Perú 
 Convento de Santo Domingo (Cuzco)
 Convento de Santo Domingo (Lima)

República Dominicana 
 Convento de Santo Domingo (Santo Domingo)